В одиночному розряді тенісного турніру SEAT Open 2004, який проходив в рамках Туру WTA 2004, Алісія Молік здобула титул, у фіналі перемігши Дінару Сафіну 6-3, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Паола Суарес (2-ге коло)
 Алісія Молік (переможниця)
 Сільвія Фаріна-Елія (півфінал)
 Магдалена Малеєва (1-ше коло)

 Марі П'єрс (2-ге коло)
 Татьяна Головін (чвертьфінал)
 Елені Даніліду (2-ге коло)
 Асагое Сінобу (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Luxembourg Open
Тур WTA 2004